Радић може бити:

 Стеван Радић (1863–1917)
 Стјепан Радић (1871–1928)
 Војислав Воја Радић (1902–1977)
 Лепа Светозара Радић (1925–1943)
 Жарко Радић (* 1950)
 Радивој Радић (* 1954)
 Борислав Боро Радић (1954–1992)
 Радмила Радић (* 1958)
 Мирослав Радић (* 1962)
 Звонко Радић (* 1960)

или:
 Велики Радић
 Мали Радић

Види још 
 Радич